Кубок Румынии по футболу () — ежегодный футбольный турнир, проводимый с 1933 года. Участие в нём принимают все футбольные клубы Румынии, независимо от дивизиона.

Наибольшее количество финальных матчей было проведено на Национальном стадионе в Бухаресте, но иногда случались исключения. Самым успешным клубом является «Стяуа», на её счетё 23 трофея, далее идут «Рапид» и «Динамо» — по 13 трофеев.

Финалы

Спонсоры 
22 июля 2005 года федерация футбола Румынии и корейская компания «Samsung Electronics» подписали годичную спонсорскую сделку. Название кубка было изменено на Cupa României Samsung.

9 октября 2006 года федерация футбола Румынии и пивоваренная компания «Ursus Breweries» подписали спонсорский контракт на 3 года, в связи с этим название было изменено на Cupa României Timişoreana.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Румыния
Футбольные соревнования в Румынии